Психроцизмът (psychro: студено; cism – акт) се отнася до тези, които се възбуждат, като се излагат на студ или като наблюдават друг, докато мръзне. Някои мастурбират като постилат върху гениталиите си предварително замразени във фризера хавлиени кърпи. Други използват ледени висулки и пакети със замразена храна. Някои казват, че след половинчасова „ледена“ сесия могат да поддържат сексуална възбуда за 2 – 4 часа. Излагането на голям студ създава остро усещане, подобно на останалите типове физически стимули, които предизвикват сексуално напрежение. Мозъкът пренасочва вниманието си от интелектуалните си търсения към физическата чувствителност. Много мазохистични играчи използват контакта със студени предмети, за да подсилят чувствителността на кожата. Те често сменят студено с горещо, например, бучка лед с разтопен восък.

Парафилии